Romániában
 Istenszülő születése templom (Alsógáld)
 Istenszülő születése fatemplom (Alsóróna)
 Istenszülő születése fatemplom (Budurló)
 Istenszülő születése fatemplom (Csúcsmező)
 Istenszülő születése fatemplom (Egeres-gyártelep)
 Istenszülő születése fatemplom (Felsőkálinfalva)
 Istenszülő születése fatemplom (Hernécs)
 Istenszülő születése fatemplom (Jód)
 Istenszülő születése fatemplom (Kabesd)
 Istenszülő születése fatemplom (Lacház)
 Istenszülő születése fatemplom (Maroshollód)
 Istenszülő születése templom (Nagyhalmágy)
 Istenszülő születése templom (Oláhhomorog)
 Istenszülő születése templom (Temesvár)
 Istenszülő születése fatemplom (Völcsök)